Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 638 dans le monde.

 Route régionale 638 en Finlande 
 Route nationale 638 en France